Tony Kaye se poate referi la:

 Tony Kaye (muzician) (n. 1946), fost clapist al formației Yes
 Tony Kaye (regizor) (n. 1952), regizor britanic, cunoscut pentru filmele American History X și Lake of Fire

Vezi și
Tony Kay, fotbalist
Antony Kay, fotbalist